FX est un sigle qui peut désigner :
 spectrométrie de fluorescence des rayons X ;
 FX (où FX signifie Fox Extended Network), une chaîne de télévision américaine ;
 FX (Amérique latine), sa déclinaison latinoaméricaine ;
 FX (Canada), sa déclinaison canadienne ;
 Fox Comedy (Portugal), anciennement FX, sa déclinaison portugaise jusqu'en 2015 ;
 Un prénom : François-Xavier

 FX (où FX signifie F.X. Schmid, le nom de la compagnie possédant la marque), un nom de marque de jeux de société allemand, appartenant au groupe Ravensburger.
Fracture

FX est un code qui peut désigner :
 France métropolitaine, selon le code ISO 3166-1#FX.

FX est une abréviation qui peut désigner :
 Firefox, un navigateur web (F étant la , X la dernière) ;
 foreign exchange service (en français, service hors circonscription) ;
 Foreign Exchange Market ou Forex (en français, marché des changes) ;
 effets spéciaux, en particulier effets spéciaux de cinéma (FX prononcé en anglais ressemble phonétiquement au mot effects [en français, effets]).

Voir aussi 
 
 Infiniti FX, un SUV vendu depuis 2003
 FX, effets spéciaux, une série américaine
 Ciné FX, une chaîne de télévision française
 FX-18, le nom de code de l'agent secret de fiction Francis Coplan
 Fx-xx, le nom d'une collection de calculatrices de la marque Casio (Fx-180 P, Fx-92 Collège...)